Kishū bezeichnet:
 die japanische Provinz Kii
 ein Lehen darin: Kishū (Han)
 die Hunderasse Kishu